Mixed-Up Confusion è un brano musicale scritto ed interpretato dal cantautore statunitense Bob Dylan, pubblicato come suo primo singolo di debutto nel 1962.

Il brano 
La canzone venne registrata con l'accompagnamento di una band "elettrica" il 14 novembre 1962 durante le sessioni per l'album The Freewheelin' Bob Dylan, dove però non venne inclusa. A differenza della quasi totalità del materiale inciso da Dylan all'epoca, che era acustico, Mixed-Up Confusion possedeva una sonorità folk rock in anticipo sui tempi. Pubblicata su 45 giri negli Stati Uniti il 14 dicembre 1962 (num. cat. Columbia 4-42656) con sul lato B una differente take di Corrina, Corrina rispetto a quella inclusa in Freewheelin' Bob Dylan, la canzone non riscosse particolare successo forse a causa delle sonorità troppo in anticipo sui tempi, e il singolo venne presto ritirato dal commercio. Secondo una leggenda mai ufficialmente confermata o smentita, Dylan scrisse il pezzo in taxi mentre si recava agli studi della Columbia per la sessione di registrazione.

Una versione inedita della canzone, incisa il 1º novembre 1962 con successive sovraincisioni, venne inserita nella compilation Masterpieces del 1978, e nel cofanetto antologico del 1985 Biograph (la ristampa datata 1997 di Biograph include una versione stereo del singolo pubblicato nel '62, al posto della versione alternativa).

Tracce singolo 
Columbia 4-42656
 Mixed-Up Confusion - 2:28
 Corinna, Corinna - 2:40

Formazione 
Musicisti
 Bob Dylan - voce, chitarra, armonica a bocca
 George Barnes - chitarra
 Bruce Langhorne - chitarra
 Dick Wellstood - pianoforte
 Gene Ramey - basso
 Herb Lovelle - batteria
Produzione
John H. Hammond - produttore

Note

Collegamenti esterni 
 
 Testo della canzone su bobdylan.com

Brani musicali di Bob Dylan